MFSD2A () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 1-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 543 амінокислот, а молекулярна маса — 60 170.

Задіяний у таких біологічних процесах як транспорт, транспорт ліпідів, симпортний транспорт, альтернативний сплайсинг. 
Локалізований у клітинній мембрані, мембрані, ендоплазматичному ретикулумі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 1

Некатегоризовані білки